Тар, ТАР:

Топоним 
 Тар () (Великая индийская пустыня) — пустыня на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана.
 Тар () — река в Северной Каролине (США).
 Тар — город в Хорватии, на полуострове Истрия.
 Тар — река в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизии.
 Тар — озеро в Аргентине.
 Тар — озеро в Иране.

Другое 
 Тар (, , ) — щипковый плекторный музыкальный инструмент, распространённый в Азербайджане, Армении, Дагестане, Иране, странах Ближнего Востока, Турции.
 Тар (древнеперсидский) — струна (гитара, тар).
 Тар — животное из семейства полорогих.
 «Тар» () — фильм 2022 года режиссёра Тодда Филда.
 tar () — формат битового потока или файла архива, а также название традиционной для Unix программы для работы с такими архивами.

Аббревиатура 
 ТАР — Тибетский автономный район Китайской Народной Республики.

См. также